Il Borro della pescaia è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce a La Luna (Lastra a Signa), una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel fiume Arno, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Lastra a Signa.

Il bacino del Borro Pescaia 
Il suo bacino ricade nel comune di: 
 Lastra a Signa

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Pescaia
Pescaia